La Vallée des géants peut désigner :
La Vallée des géants (The Valley of the Giants), film muet américain de James Cruze, sorti en 1919 ;
La Vallée des géants (The Valley of the Giants), film muet américain de Charles Brabin, sorti en 1927, remake du précédent ;
La Vallée des géants (Valley of the Giants), film américain de William Keighley, sorti en 1938, remake parlant des deux films pré-cités ;
La Vallée des géants (The Big Trees), film américain de Felix E. Feist, sorti en 1952.